A58 ou A-58 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Gambit Benko, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Granulome inguinal, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-58 de Trujillo à Cáceres ;
  Autoroute française A58 de Mandelieu-la-Napoule à La Turbie (en projet) ;
  Autoroute italienne A58 autour de Milan ;
  Autoroute néerlandaise A58 d'Eindhoven à Flessingue.

Route
  Route britannique A58 périphérique ouest de Leeds.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres